Contea di Upshur o Upshur County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Upshur (Texas)
 Contea di Upshur (Virginia Occidentale)